Lentejuelas de estanque puede referirse a:
 El nombre común de la planta Lemna gibba.
 El nombre común de la planta Lemna minor.